Przewięź – część miasta oraz ulica w mieście Augustów
 Przewięź – osada w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Płaska